Дунайский кубок — футбольный турнир, неофициальный розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шестнадцать команд из Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии и Югославии.

В ходе данного розыгрыша при равенстве забитых и пропущенных мячей победитель пары определялся с помощью жребия.

Победу в соревновании одержал югославский клуб «Црвена звезда», который в финале обыграл чехословацкую «Руду Гвезду» с общим счётом 7:3.

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Дунайский кубок на сайте RSSSF
 Дунайский кубок на сайте Wildstat.ru
 Дунайский кубок на сайте Labdarugoadattar.hu

Дунайский кубок
Футбол в Европе в 1958 году